Урекя (устар. Урекиа; ) — румынская фамилия. Известные носители:

  (1834—1901) — румынский историк, .
  (1866—1931) — румынский прозаик.

См. также 
 Уреке

Примечания